Black Knolls bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Knolls (Mohave County, Arizona, 1092 m)
 Black Knolls (Mohave County, Arizona, 1513 m)
 Black Knolls (Grand County, Utah)
 Black Knolls (Washington County, Utah)

Siehe auch:
 Black Knoll